Upton kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Upton (kommun i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,65, long -72,68), 
 Upton (ort i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,65, long -72,68),

Storbritannien 

 Upton upon Severn, ort i Worcestershire, England, 
 Upton, Lincolnshire, ort i England, 
 Upton, Northamptonshire, civil parish i Northamptonshire, 
 Upton, Vale of White Horse, ort i Oxfordshire, 
 Upton (Somerset West and Taunton), ort i Somerset, 
 Upton, Peterborough, ort i Peterborough, 
 Upton, West Yorkshire, ort i City and Borough of Wakefield, 
 Upton (Newark and Sherwood), ort i Nottinghamshire, 
 Upton, Bassetlaw – en ort i Headon cum Upton, Bassetlaw, Nottinghamshire, England
 Upton, Berkshire – en ort i Slough, Berkshire, England
 Upton, Bexley – en ort i Bexley, Storlondon, England
 Upton, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire (distrikt), Buckinghamshire, England
 Upton, Bude-Stratton – en ort i Bude-Stratton, Cornwall, England
 Upton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Upton, Dorset – en ort i Dorset (distrikt), Dorset, England
 Upton, East Devon – en ort i Payhembury, East Devon, Devon, England
 Upton, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Upton, Halton – en ort i Halton, Cheshire, England
 Upton, Huntingdonshire – en ort i Upton and Coppingford, Huntingdonshire, Cambridgeshire, England
 Upton, Hurstbourne Tarrant – en ort i Hurstbourne Tarrant, Test Valley, Hampshire, England
 Upton, Isle of Wight – en ort i Isle of Wight, England
 Upton, Kent – en ort i Kent, England
 Upton, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Upton, Linkinhorne – en ort i Linkinhorne, Cornwall, England
 Upton, Merseyside – en ort i Wirral, Merseyside, England
 Upton, Newham – en ort i Newham, Storlondon, England
 Upton, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Upton, Nursling and Rownhams – en ort i Nursling and Rownhams, Test Valley, Hampshire, England
 Upton, South Hams – en ort i South Milton, South Hams, Devon, England
 Upton, South Somerset – en ort i Long Sutton, South Somerset, Somerset, England
 Upton, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England
 Upton, West Oxfordshire – en ort i Burford, West Oxfordshire, Oxfordshire, England
 Upton, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England
 Upton-by-Chester – en ort och civil parish i Cheshire, England

USA 

 Upton, Kentucky, ort, Hardin County, 
 Upton, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Upton, Wyoming, ort, Weston County, 
 Upton, New York